

Pessoas 
 Andrew Ridgeley - um músico britânico

Localidades 
 Ridgeley (Virgínia Ocidental) - uma cidade dos Estados Unidos

Desambiguação